Катерѝна Илѝева Евро̀ е българска актриса, която е най-популярна със своята роля във филма „Оркестър без име“.

Биография 
Катерина Евро е родена на 1 септември 1956 г. в София, Народна република България.

Работила е в Студия за игрални филми „Бояна“ (от 1980 г.), а по-късно и в телевизионното предаване „Клуб НЛО“ през 90-те години по БНТ. Снимала се е във втория брой на българското издание на списание „Плейбой“. Участвала е в конкурса за наградите на телевизия ММ.

На 26 март 2007 г. влиза във ВИП къщата на предаването „Биг Брадър“ като участник във втория сезон на Vip Brother, където завършва на 4-то място, прекарвайки 33 дни в предаването. Същата година става ко-водеща на бившия си съквартирант във формата, Азис, в собственото му предаване „Вечерното шоу на Азис“ по TV2. През 2013 г. води обедния блок „Усещане за жена“ по TV7, а в предаването „Терминал 7“ има кулинарна рубрика.

През 2019 г. е водеща е на ТВ играта „Игрите на звездите“ по bTV, както и на кулинарното шоу на БНТ „Бързо, лесно, вкусно“. Участвала е в „Черешката на тортата“. Жури е в предаването „България търси талант“ през 2019 (сезон 6), 2021 (сезон 7) и 2022 година (сезон 8).

Член на Съюза на българските филмови дейци (от 1990 година). През 2021 г. получава наградата „Celebrity инфлуенсър“.

Телевизионен театър 
 „Гнездото“ (1997, мюзикъл) (Йордан Радичков)
 „Криминална песен“ (1988) (Иван Радоев) – момичето

Филмография

Външни препратки

Източници 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Модели от България
Български телевизионни водещи
Плейбой модели
Българи от албански произход
Родени в София
Инфлуенсъри